Polkville (Mississippi) ;
 Polkville (Caroline du Nord) ;

Homonymie de localités aux États-Unis